Herrarnas 50 meter fjärilsim vid världsmästerskapen i simsport 2022 avgjordes mellan den 18 och 19 juni 2022 i Donau Arena i Budapest i Ungern.

Amerikanska Caeleb Dressel tog sitt 15:e VM-guld genom tiderna efter ett lopp på 22,57 sekunder. Silvret togs av 42-åriga brasilianaren Nicholas Santos som slog sitt eget rekord som den äldsta VM-medaljören genom tiderna. Bronset gick till Dressels landsman Michael Andrew som endast var en hundradel bakom Santos.

Rekord
Inför tävlingens start fanns följande världs- och mästerskapsrekord:

Resultat

Försöksheat
Försöksheaten startade den 18 juni klockan 09:55.

Omsimning
En omsimning mellan två simmare startade den 18 juni klockan 11:39.

Semifinaler
Semifinalerna startade den 18 juni klockan 18:24.

Final
Finalen startade den 19 juni klockan 18:48.

Referenser

Världsmästerskapen i simsport 2022